José Basso ist der Name folgender Personen: 

*José Basso (Maler) (* 1949), chilenischer Maler
José Basso (Pianist) (1919–1993), argentinischer Tangopianist und Komponist